Doel (niederländisch „Ziel“) bezeichnet:

ein Dorf in Belgien, siehe Beveren
das Kernkraftwerk Doel in Belgien

Doel ist Bestandteil des Namens folgender Personen:
Erik van den Doel, niederländischer Schachspieler
Wim van den Doel, niederländischer Historiker

Siehe auch: De Doelen, Konzert- und Kongressgebäude in Rotterdam